Барсакельмес — острів на північному заході Аральського моря.
 Барсакельмес (западина) — сор, велика западина на південному сході плато Устюрт з солончаковим дном.
 Барсакельмеський державний природний заповідник — заповідник на території острова Барса-Кельмес.